Château de Flers est le nom porté par trois châteaux français  :

 le château de Flers, un petit château du  à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord.
 le château de Flers, un château du  à Flers dans l'Orne.
 le château de Flers à Flers dans le Pas-de-Calais (région du Ternois).

Flers